Emaillierwerk steht für

allgemein:
  Emaille oder auch Email

speziell:

 Emaillierwerk Hannover (EMHA) in Mellendorf, auch Emaillierwerk Haselbacher oder Emaillierwerk Hannover Haselbacher genannt
 Emaillierwerk (Fulda), ein Einkaufszentrum in Fulda